

Presentación previa 
El checo Radek Štěpánek fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en semifinales ante su compatriota Jiří Veselý.

Jiří Veselý ganó el título, derrotando al eslovaco Norbert Gomboš en la final, 6-2, 6-2.

Cabezas de serie 

 Radek Štěpánek (Semifinales)
 Robin Haase (Segunda ronda)
 Lukáš Rosol (Cuartos de final)
 Mikhail Kukushkin (Cuartos de final)

<li>  Bradley Klahn (Primera ronda)
<li>  '''Jiří Veselý (Campeón)
<li>  Julian Reister (Cuartos de final)
<li>  Somdev Devvarman ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Prostějov 2014